Die Liste der Söhne und Töchter der Stadt Wuppertal enthält eine Übersicht bedeutender, im Stadtgebiet des heutigen Wuppertal geborener Persönlichkeiten, chronologisch aufgelistet nach dem Geburtsjahr. Ob die Personen ihren späteren Wirkungskreis in Wuppertal hatten oder nicht, ist dabei unerheblich. Viele sind im Laufe ihres Lebens weggezogen und erlangten andernorts erst Bekanntheit.

Erläuterung 

Verlinkt ist nur der Name der Person. Um weitere Details der Person, wie beispielsweise das genaue Geburtsdatum oder Sterbedatum und Ort, zu erfahren, bitte den verlinkten Artikel aufrufen. Auch zum Betrachten des Porträts empfiehlt es sich, den verlinkten Artikel aufzurufen.

Auch wenn nur die Jahre gelistet sind, werden die Zeilen bei Kenntnis des genauen Datums chronologisch sortiert.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Persönlichkeiten der Stadt Wuppertal
 Liste der Wuppertaler Originale
 Liste der Ehrenbürger von Wuppertal

Literatur 
 Wuppertaler Biographien. Hgg. vom Bergischen Geschichtsverein e. V., Abteilung Wuppertal. Born, Wuppertal 1958 ff. Bis 1993 17 Folgen erschienen.

Weblinks 
 Berühmte Wuppertaler, wuppertal.de
  Website von Mirco Mankel
 Lisa Kipp: , Westdeutsche Zeitung (online) vom 5. August 2006.

Einzelnachweise 

Person (Wuppertal)
Wuppertal